Tronie, трони (от  — голова, лицо, рожа) — жанровая разновидность графического или живописного портрета, получившая распространение в Голландии в XVII веке. Представляет собой поясные или поплечные портретные штудии, изображавшие зачастую анонимных моделей с необычным выражением лица или костюмом.

Литература 
 Dagmar Hirschfelder: Tronie und Porträt in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Mann, Berlin 2008, ISBN 978-3-7861-2567-9.
 Franziska Gottwald: Das Tronie. Muster — Studie — Meisterwerk. Die Genese einer Gattung der Malerei vom 15. Jahrhundert bis zu Rembrandt, München/Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2009. ISBN 978-3-422-06930-5

Картины золотого века голландской живописи
Живопись Нидерландов
Портрет
Мимика